La vera costanza steht für die Opern:

 La vera costanza (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1776)
 La vera costanza (Haydn), Oper von Joseph Haydn (1779)
 La vera costanza (de Lima), Oper von Jerónimo Francisco de Lima (1785)